Garfield (postać) – postać z komiksu
 Garfield – komiks
 Garfield – film
 Garfield 2 – film
 Garfield: Festyn humoru – film
 Garfield i przyjaciele – serial
 Garfield – serial
 James Garfield – 20. prezydent Stanów Zjednoczonych
 Lucretia Garfield – żona prezydenta Jamesa Garfielda

Miejscowości w Australii:
 Garfield – miejscowość w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Garfield – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Garfield – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Emanuel
 Garfield – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Garfield – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Chaffee
 Garfield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Garfield – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Garfield – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Doña Ana
 Garfield – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Travis
 Garfield – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Garfield – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Garfield – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
Gminy w USA:
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Finney
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mackinac
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Garfield (ang. Garfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Garfield (ang. Garfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Garfield (ang. Garfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) – w stanie Montana
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) – w stanie Utah
 hrabstwo Garfield (ang. Garfield County) – w stanie Waszyngton